Бубенцы:
 Бубенцы — музыкальный инструмент.
 Бубенцы — венгерское название карточной масти бубны.

См. также 
 
 Бубны